Die Abkürzung SVU steht für:

 Southern Virginia University
 Sportverein Unterach am Attersee
 SV Urfahr
 Supervalu, als Börsenzeichen
 Law & Order: Special Victims Unit, eine US-amerikanische Fernsehserie

SVU